Покка () – финская фамилия. Известные носители:

 Покка, Вилле(род.1994) – финский хоккеист.
 Покка, Ханнеле (род.1952) – финский государственный деятель.